È autore di libri di viaggio, romanzi e del saggio "Ucraina. Una guerra annunciata".

Biografia 
Dal 2017 è giornalista Rai, inviato per il programma EstOvest.

Nel 2015 ha realizzato reportage dai territori separatisti nel Donbass e dalla Crimea annessa dalla Russia.

Nel 2014 ha coperto gli eventi della rivoluzione di Euromaidan in Ucraina.

Nel 2007 e nel 2005 ha compiuto due lunghi viaggi con una Fiat 500 del 1973, il primo con destinazione Pechino, percorrendo 16mila chilometri in 100 giorni. Nel secondo viaggio ha compiuto un giro di 10mila chilometri intorno al Mediterraneo.

Ha raccontato le sue imprese in libri di viaggio tradotti anche all'estero.

Opere
La Bizzarra Impresa. Da Bari a Pechino in Fiat 500 (CDA&Vivalda 2006), ISBN 88-7480-088-6.
Echt Abgefahren (National Geographic Deutschland 2007), ISBN 978-3894058340.
Intorno al mare. Tunisia, Libia, Egitto, Giordania, Siria, Turchia in 500 (Ugo Mursia Editore, 2011), ISBN 88-425-5106-6.
Mostarda, la guerra sporca (La Torre dei Venti 2021), ISBN 1280053267.
Ucraina, una guerra annunciata (Kbp, 2022), ISBN 979-8846127661

Note

Collegamenti esterni